Aceasta este lista celor 196 de comune din departamentul Essonne din Franța.

 (CAC) Communauté d'agglomération de Seine-Essonnes, creată în 2003.
 (CAS) Communauté d'agglomération du plateau de Saclay, creată în 2003.
 (CAO) Communauté d'agglomération du Val d'Orge, creată în 2001.
 (CAY) Communauté d'agglomération du Val d'Yerres, creată în 2003.
 (CAE) Communauté d'agglomération Évry Centre-Essonne, creată în 2001.
 (CAD) Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine, creată în 2003.
 (CAD) Communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne, creată în 2004.
 (CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre, creată în 2003, mare parte din aceasta fiind localizată în departamentul Hauts-de-Seine.
 (SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, creată în 1984.

Essonne